The Fighting Parson – cortometraggio del 1908 diretto da Otis Turner
 The Fighting Parson – cortometraggio del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Fighting Parson – cortometraggio del 1912 diretto da George Gray e Bert Haldane
 The Fighting Parson – film del 1930 diretto da Charley Rogers e Fred L. Guiol
 The Fighting Parson – film del 1933 diretto da Harry L. Fraser